Buxheim poate să însemne:
 Buxheim (Oberbayern), o comună din districtul Eichstätt, Bavaria, Germania
 Buxheim (Allgäu), o comună din districtul Unterallgäu, Bavaria, Germania